<noinclude>

Микола Скридлов:
 Скридлов Микола Володимирович (1867—1919) — генерал-майор, георгієвський кавалер.
 Скридлов Микола Іларіонович (1844—1918) — адмірал (у відставці з 1907).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок